Le sigle de trois lettres OWS, formé des lettres O, W et S, peut désigner :

, un mouvement social à revendications politiques ;
, une pièce de construction navale.
, un partenariat public-privé pour faciliter et accélérer le développement, la fabrication et la distribution de vaccins thérapeutiques et diagnostics[pas clair] contre la Covid-19

Sigle de 3 caractères